Kričke je lahko:
 Kričke, Novska (Hrvaška)
 Kričke, Drniš (Hrvaška)
 Kričke, Pakrac (Hrvaška)